Суперлига 1992/1993 годов () — 80-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Осенний этап

Весенний этап

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1992/93 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1992/93 на сайте rsssf.com 

1992/1993
Дания
Дания
Спорт в Дании в 1992 году
Спорт в Дании в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993